Sipunculidae är en familj av stjärnmaskar som beskrevs av Rafinesque 1814. Enligt Catalogue of Life ingår Sipunculidae i ordningen Sipunculiformes, klassen Sipunculidea, fylumet stjärnmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Golfingiiformes, klassen Sipunculidea, fylumet stjärnmaskar och riket djur. I familjen Sipunculidae finns 36 arter. 

Sipunculidae är enda familjen i ordningen Sipunculiformes. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri 

Stjärnmaskar
Sipunculidae